James Dutton ist der Name folgender Personen:

* James Dutton (General) (* 1954), britischer General, Gouverneur von Gibraltar 
 James Dutton (Schauspieler) (* 1982), britischer Schauspieler 
 James Patrick Dutton (* 1968), US-amerikanischer Astronaut